I misteri della jungla nera – romanzo d'avventura scritto da Emilio Salgari.
I misteri della jungla nera  – film del 1954 diretto da Gian Paolo Callegari. 
I misteri della giungla nera  – film del 1965 diretto da Luigi Capuano. 
I misteri della giungla nera – miniserie TV del 1990 diretta da Kevin Connor.